Зайда Мария Каталан (; 6 октября 1980 года ― март 2017 года) ― шведский политик, деятельница Партии зелёных и лидер молодёжного крыла партии с 2001 по 2005 год.

Каталан получила известность благодаря своему вкладу в борьбу за окружающую среду, права животных и права человека.

Была убита во время своего участия в миссии ООН в Демократической Республике Конго в марте 2017 года.

Биография

Ранние годы 
Зайда Каталан родилась в Стокгольме, но выросла в Хегсби, провинция Смоланд. Её мать была шведкой, а отец приехал в Швецию из Чили в 1975 году в качестве политического беженца. Она изучала право в Стокгольмском университете, где получила степень магистра.

Политическая карьера 
Имея опыт работы в качестве борца за права животных, Каталан в 2001 году стала сопредседателем движения Молодых зелёных Швеции. Проведя два года на этом посту совместно с Густавом Фридолином и ещё два года вместе с Эйнаром Вестергаардом, она ушла в отставку в 2005 году.

В конце 2008 года она объявила о своём выдвижении в Европейский парламент в 2009 году. После внутрипартийного голосования она заняла пятое место в избирательном партийном списке. Она получила 16 300 голосов на выборах, что, однако, было недостаточно, чтобы получить место в Европейском парламенте. После всеобщих выборов в Швеции в 2006 году она вошла в Городской совет Стокгольма.

В декабре 2010 года Каталан объявила, что должна покинуть свою работу в качестве юриста в парламентской группе Партии зелёных и начать работу в качестве эксперта по вопросам сексуального насилия при EUPOL в городе Гома, Демократическая Республика Конго.

Похищение и убийство 
12 марта 2017 года Зайда Каталан и ещё один сотрудник ООН, американец Майкл Шарп, были похищены во время миссии возле деревни Нгомбе в провинции Касаи в Демократической Республике Конго. Они оба были найдены мёртвыми 27 марта. В апреле 2017 года появилась видеозапись казни двух экспертов ООН. Каталан была найден в неглубокой могиле, её тело было обезглавлено. Предположительно, убийство было ритуальным. Несмотря на арест двух главных подозреваемых, голова Катлан так и не была найдена. 26 марта 2018 года один из преступников, Винсент Манга, был схвачен властями Кананги и направил расследование в новое русло.

29 марта шведские власти начали расследование убийства Зайды Каталан. Министр образования Густав Фридолин и премьер-министр Стефан Лёвен выразили своё смятение и скорбь по поводу её смерти и выразили свои соболезнования её семье. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш также выразил свои соболезнования.

Инцидент навлёк критику ООН со стороны общественности. Так, ООН обвиняли в том, что Катлан и Шарп были направлены в отдалённый и криминальный район страны на мототакси, с одним только переводчиком и без особой подготовки, оборудования для обеспечения безопасности и даже без медицинской страховки: «поразительно безответственный подход Организации Объединённых Наций к явно опасной и чрезвычайно важной задаче» ― так отозвалась The New York Times о происшествии.

Память 
20 февраля 2018 года состоялась церемония инаугурации комнаты Зайды Каталан в чилийском посольстве в Швеции. В 2018 году фонд NOHA (Network On Humanitarian Action, Сеть по гуманитарным действиям) также представила стипендиальную программу её памяти.

Примечания 
 

Выпускники Стокгольмского университета
Деятели феминизма Швеции
Убийства в Африке в 2017 году